Bikini Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Bikiniatollen, atoll, 
 Bikini (ö i Marshallöarna), Bikiniatollen, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar